Mauvezin, település Franciaországban, Gers megyében
Mauvezin, település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében
Mauvezin, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Mauvezin-sur-Gupie, település Franciaországban, Lot-et-Garonne megyében
Mauvezin-de-Prat, település Franciaországban, Ariège megyében
Mauvezin-de-Sainte-Croix, település Franciaországban, Ariège megyében
Mauvezin-d’Armagnac, település Franciaországban, Landes megyében